Grand Prix Polski 2009 – jedenasta i zarazem ostatnia eliminacja zawodów z cyklu Grand Prix 2009. Zawody odbyły się 17 października, na Stadionie Polonii w Bydgoszczy. Była to szesnasta impreza o Wielką Nagrodę Polski, i trzynasta rozegrana na bydgoskim torze.

Imprezę wygrał Nicki Pedersen. Było to pierwsze zwycięstwo w sezonie ubiegłorocznego Mistrza Świata. Tuż za Duńczykiem w wielkim finale znaleźli się Leigh Adams oraz Sebastian Ułamek. Dla Australijczyka były to zarazem ostatnie zawody z prestiżowego cyklu. Doświadczony zawodnik postanowił zakończyć swoją przygodę w Grand Prix. Dla Sebastiana Ułamka trzecie miejsce w Bydgoszczy było najlepszym występem w sezonie oraz w całej karierze w turniejach GP. Stawkę finału uzupełnił Rune Holta.

Ostatnia runda przyniosła również ostateczne rezultaty w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Po trzynastym biegu bydgoskich zawodów, z trzeciego tytułu indywidualnego mistrza świata cieszył się Jason Crump. Dla jeźdźca z Australii było to dziewiąte kolejne podium w generalce. Na drugim stopniu podium uplasował się Tomasz Gollob. Natomiast trzecie miejsce przypadło w udziale Rosjanina Emila Sajfutdinowa, dla którego był to debiutancki sezon w Grand Prix.

Pozycje startowe 
Decyzją organizatorów zawodów o Grand Prix Polski zawodnikiem startującym z dziką kartą został Adrian Miedziński. Zawodnikami rezerwowymi byli Grzegorz Zengota oraz Krzysztof Buczkowski.

 Lista startowa:
  (2) Jason Crump
  (5) Hans Andersen
  (11) Chris Harris
  (3) Tomasz Gollob
  (4) Greg Hancock
  (13) Grzegorz Walasek
  (10) Fredrik Lindgren
  (6) Leigh Adams
  (14) Sebastian Ułamek
  (9) Scott Nicholls
  (7) Andreas Jonsson
  (1) Nicki Pedersen
  (8) Rune Holta
  (15) Emil Sajfutdinow
  (12) Kenneth Bjerre
  (16) Adrian Miedziński
  (17) Grzegorz Zengota
  (18) Krzysztof Buczkowski

Wyniki

Bieg po biegu 
 (65,25) Gollob, Crump, Andersen, Harris
 (65,75 Adams, Hancock, Walasek, Lindgren (u4)
 (65,37) Pedersen, Jonsson, Nicholls, Ułamek
 (66,06) Holta, Sajfutdinov, Bjerre, Miedziński
 (65,05) Ułamek, Crump, Hancock, Holta
 (65,13) Sajfutdinov, Walasek, Nicholls, Andersen
 (65,65) Jonsson, Lindgren, Bjerre, Harris
 NCD: (64,94) Gollob, Adams, Pedersen, Miedziński
 (65,31) Miedziński, Jonsson, Crump, Walasek
 (65,40) Pedersen, Hancock, Andersen, Bjerre
 (65,50) Ułamek, Adams, Sajfutdinov, Harris
 (65,12) Holta, Lindgren, Gollob, Nicholls
 (65,37) Crump, Pedersen, Sajfutdinov, Lindgren
 (65,53) Holta, Jonsson, Andersen, Adams
 (65,35) Hancock, Miedziński, Nicholls, Harris
 (65,28) Bjerre, Ułamek, Gollob, Walasek
 (66,31) Bjerre, Adams, Nicholls, Crump
 (66,69) Ułamek, Lindgren, Miedziński, Andersen
 (65,71) Harris, Holta, Pedersen, Walasek
 (64,97) Gollob, Jonsson, Sajfutdinov, Hancock
 Półfinały:
 (65,91) Ułamek, Adams, Jonsson, Bjerre
 (65,60) Holta, Pedersen, Crump, Gollob (w)
 Finał:
 (65,56) Pedersen (6 pkt.), Adams (4), Ułamek (2), Holta (0)

Klasyfikacja generalna 
Po Grand Prix Polski

Zobacz też 
 Grand Prix IMŚ 2009
 Grand Prix IMŚ
 Grand Prix Polski

Przypisy 

Polska
2009
2009 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy